Nekad, danas vrlo rijetko, košnice su se selile i željeznicom. Većina pčelara koji danas sele košnice, kupe kamion ili prikolicu i uz male preinake, takvo vozilo spremno je za prijevoz košnica do odabranog odredišta. Druga mogućnost je kupnja auto prikolice ili samogradnja iste. Seleći pčelinjaci pčelaru omogućavaju veći izbor pčelinjih paša jer s njime nije vezan za biljke određenog područja.

Pčelarstvo